Grand chess (большие шахматы) — вариант шахмат, предложенный Кристианом Фрилингом в 1984 году. Игра ведётся на доске размером 10×10 полей, с двумя дополнительными пешками и двумя дополнительными фигурами — маршалом и кардиналом — у каждой стороны.

Правила игры 
Игра представляет собой переработанный вариант шахмат Капабланки для доски 10x10.
Характерные особенности следующие:
 Игровое поле имеет размеры 10x10.
 Две дополнительные фигуры: маршал и кардинал
 Маршал () — объединяет возможности коня и ладьи (аналогичен канцлеру в шахматах Капабланки).
 Кардинал () — объединяет возможности слона и коня (аналогичен архиепископу в шахматах Капабланки).
 Начальное расположение
 ряд пешек — на третьей от игрока горизонтали;
 ладьи — по краям первой горизонтали;
 у белых на второй горизонтали, начиная с вертикали b — конь, слон, ферзь, король, маршал, кардинал, слон, конь; у чёрных расположение симметрично относительно линии разделения пятой и шестой горизонтали (зеркально).
 Рокировка не предусмотрена (она была сочтена ненужной, поскольку для вывода ладей в центр не требуется обходить короля, стоящего на другой горизонтали, а у короля есть больше возможных ходов для ухода с начальной позиции).
 Пешка может делать первый ход на одно или два поля вперёд; при ходе на два поля она может быть взята на проходе ответным ходом противника.
 Превращение пешки может быть произведено, по желанию игрока, при ходе ею на восьмую или девятую горизонтали.
 Превращение пешки должно быть произведено при ходе ею на десятую горизонталь.
 Пешка может превращаться только в фигуры, которые уже были сняты с доски у данного игрока; если снятых фигур нет, пешка не может ходить на десятую горизонталь.
 Пешка, стоящая на девятой горизонтали, даёт шах королю противника, стоящему у неё под боем на десятой горизонтали, независимо от того, может ли данная пешка ходить на десятую горизонталь.

См. также 
 Шахматы
 Шахматы Карреры
 Шахматы Капабланки
 Омега-шахматы
 Gothic Chess
 Варианты шахмат
 Великие шахматы

Ссылки 
 Grand Chess на chessvariants.org
 Grand Chess на сайте их создателя 
 Игра Чемпионата мира 2001 года с комментариями чемпиона мира по Grand Chess 

Варианты шахмат
Настольные игры по алфавиту